Bago, nom birman de la ville de Pégou, en Birmanie
 La rivière Bago qui traverse cette ville
 Région de Bago, une région de Birmanie
 Bago, une municipalité des Philippines
 Bågø, une île du Danemark

Autre 
 Bago, dialecte du bago-kusuntu, parlé au Togo
 Bago, cheval de course